Кубок Либертадорес 1962 (официально — III Кубок чемпионов Америки) — третий розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Начиная с этого розыгрыша в турнире принимают участие чемпионы предыдущего календарного года. В первом раунде девять команд — чемпионов своих стран (всех, кроме Венесуэлы) играли в трёх группах. Действующий победитель «Пеньяроль» начал борьбу со второго раунда. Победителем стал бразильский «Сантос», обыгравший в финале «Пеньяроль».

Участники

Первый раунд 
«Пеньяроль» прошёл в полуфинал на правах действующего победителя.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Плей-офф 
Разница мячей не учитывалась. В случае равенства очков назначался дополнительный матч. Пеньяроль стартовал с полуфинала будучи действующим победителем турнира.

Полуфиналы

Финал

Плей-офф

Чемпион

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1962 на RSSSF
 Кубок Либертадорес 1962 на Торсиде
 Кубок Либертадорес 1962 на сайте www.copalibertadores.ru

Футбол в Южной Америке в 1962 году
Кубок Либертадорес